Константи́н Саве́льев:
 Савельев, Константин Александрович (1924—1945) — Герой Советского Союза.
 Савельев, Константин Алексеевич (1902—1962) — Герой Социалистического Труда.
 Савельев, Константин Иванович (1918—1943) — танкист-ас, Герой Советского Союза.